Corban Knight (né le 10 septembre 1990 à Oliver dans la province de Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2007-2008||Oilers d'Okotoks ||AJHL||4||1||0||1||0||7||0||0||0||0
|-
| 2008-2009||Oilers d'Okotoks ||AJHL||61||34||38||72||55||9||10||2||12||12
|-
| 2009-2010||Université du Dakota du Nord||WCHA||37||6||7||13||35||-||-||-||-||-
|-
| 2010-2011||Université du Dakota du Nord||WCHA||44||14||30||44||34||-||-||-||-||-
|-
| 2011-2012||Université du Dakota du Nord||WCHA||39||16||24||40||36||-||-||-||-||-
|-
| 2012-2013||Université du Dakota du Nord||WCHA||41||16||33||49||40||-||-||-||-||-
|-
| 2013-2014 ||Heat d'Abbotsford ||LAH ||70||18||26||44||50||2||0||1||1||2
|-
| 2013-2014 ||Flames de Calgary ||LNH ||7||1||0||1||0||-||-||-||-||-
|-
| 2014-2015 ||Flames de l'Adirondack ||LAH ||22||8||4||12||12||-||-||-||-||-
|-
| 2014-2015 ||Flames de Calgary ||LNH ||2||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
| 2014-2015||Rampage de San Antonio ||LAH ||36||8||16||24||8||3||1||0||1||0
|-
| 2015-2016 ||Pirates de Portland||LAH ||33||4||7||11||8||5||0||3||3||6
|-
| 2015-2016 ||Panthers de la Floride ||LNH ||20||2||5||7||4||-||-||-||-||-
|-
| 2016-2017 ||Phantoms de Lehigh Valley ||LAH ||72||11||29||40||44||5||0||1||1||2
|-
| 2017-2018 ||Phantoms de Lehigh Valley ||LAH ||58||14||23||37||20||13||1||3||4||4
|-
|2018-2019 || Flyers de Philadelphie || LNH || 23|| 1|| 3|| 4|| 0 || - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 8|| 4|| 6|| 10|| 2|| - || - || - || - 
|-
| 2019-2020 || Barys || KHL || 60|| 20|| 20|| 40|| 12|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2020-2021 || Avangard Omsk || KHL || 57 || 18 || 22 || 40 || 6 || 24 || 5 || 11 || 16 || 2
|-
| 2021-2022 || Avangard Omsk || KHL ||47 || 18|| 30|| 48|| 21|| 13|| 3|| 4|| 7|| 10
|-
| 2022-2023 || Avangard Omsk || KHL || || || || || ||

|29||3||5||8||4||-||-||-||-||-

Au niveau international 

|-
| 2022 || align=left| || align=left|Jeux olympiques || 5 || 2 || 1 || 3 || 0 || align=left| Sixième place

Trophées et honneurs personnels 
2008-2009 :
nommé recrue de la saison dans l'AJHL.
nommé dans l'équipe d'étoiles de la division Sud de l'AJHL.
nommé dans l'équipe des recrues de la division Sud de l'AJHL.
2012-2013 :
nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de la WCHA.
nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de la région Ouest de la NCAA.
nommé parmi les finalistes pour le trophée Hobey Baker du joueur de hockey par excellence dans la NCAA.

Références 

Naissance en septembre 1990
Naissance dans le district régional d'Okanagan-Similkameen
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur des Fighting Sioux du Dakota du Nord
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Flames de l'Adirondack
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur du Barys Astana
Joueur de l'Avangard Omsk
Champion de la Coupe Gagarine
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022